Strobl Alajos (1856–1926) szobrász
Stróbl Alajos (1939) energetikus